Blue может означать:

 Windows Blue — внутренне кодовое имя Windows 8.1.
 Blue (компьютерная игра) — эротическая компьютерная игра, разработанная компанией Caramel Box.
 Blue (журнал) — журнал для гомосексуальных мужчин.
 Blue (манга)
 Blu-ray Disc — формат оптического носителя, используемый для записи и хранения цифровых данных.

В культуре

Группы 
 Blue (группа) — английская поп-группа.
 Blue (рок-группа)
 B.L.U.E. — британская рок-группа 1990-х.

Альбомы 
 Blue (альбом Нино Катамадзе)
 Blue (альбом Дайаны Росс)
 Blue (альбом Down by Law)
 Blue (альбом Flashlight Brown)
 Blue (альбом The Jesus Lizard)
 Blue (альбом Джони Митчелл)
 Blue (альбом Лиэнн Раймс)
 Blue (альбом The Mission)
 Blue (альбом Simply Red)
 Blue (альбом Third Eye Blind)

Песни 
 «Blue» — песня R.E.M. из альбома Collapse into Now.
 «Blue» (песня Джони Митчелла)
 «Blue» (песня Лиэнн Раймс)
 «Blue» (песня The Rasmus)
 «Blue» (песня A Perfect Circle)
 «Blue» (песня The Birthday Massacre)
 «Blue» — песня The Seatbelts из альбома Cowboy Bebop Blue.
 «Blue (Da Ba Dee)» — песня группы Eiffel 65.

Другое 
 Blue (опера)
 Blue (телеканал)

См. также 
 Все страницы, начинающиеся с «Blue»
 Блау
 The Blue
 Blu
 Блю и Блу